Primera División 1983 (Chili)
 Primera División 1983 (Argentinië)
 Primera División 1983 (Uruguay)
 Primera División 1983 (Paraguay)
 Primera División 1982/83 - Spanje